Kahla steht für:

 Kahla, Stadt im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Kahla (Plessa), Ortsteil der Gemeinde Plessa im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 KAHLA/Thüringen Porzellan, deutscher Porzellanhersteller
 Johann Alexander Hübler-Kahla (1902–1965), österreichisch-deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent

Siehe auch:
 Kaala
 Kala
 Kalah